D43 (Aude), een departementale weg in het Zuid-Franse departement Aude
 D43 (hunebed), een hunebed van het langgraf-type nabij Emmen
 D43 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië